Miejscowości w USA:
 Crescent – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Pottawattamie
 Crescent – jednostka osadnicza w stanie Luizjana, w parafii Iberville
 Crescent – miasto w stanie Oklahoma, w hrabstwie Logan
 Crescent – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Oneida
Gminy w USA:
 Crescent (ang. Crescent Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Iroquois
 Crescent (ang. Crescent Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Pottawattamie
 Crescent (ang. Crescent Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Allegheny
 Crescent (ang. Crescent Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Oneida
Albumy muzyczne
 Crescent – album Johna Coltrane’a
 Crescent – album Gackta
Inne
 Crescent – linia kolejowa firmy Amtrak na trasie Nowy Jork – Atlanta – Nowy Orlean
 Crescent – struga we Francji, dopływ rzeki Cure